Светлана Викторовна Лукашева (род. 2 мая 1977 года) - казахстанская легкоатлетка.

Карьера 
Тренировалась в Алматы у  Александра Дениско.

Чемпионка Азии в помещении 2004 года на дистанции 3000 метров. Неоднократный призёр чемпионатов Азии. 

Обладатель действующего рекорда Казахстана в беге на 1500 метров в помещении.

Результаты

Тренерская карьера 
После завершения активной карьеры работает тренером в паре с мужем А.Г. Исаченко.

Ссылки 
Бегуны на средние дистанции Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике